Geografia:
 Puig Terrers (Campmany): cim del municipi de Campmany a la comarca de l'Alt Empordà.
 Puig Terrers (Gisclareny): cim del municipi de Gisclareny a la comarca del Berguedà.